Совхозное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Совхозное — до 2002 года название аула Атамекен Таскалинского района Западно-Казахстанской области.
 Совхозное — до 2009 года название аула Акжаркын Акжарского района Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Совхозное — село в Зольском районе Кабардино-Балкарии.
 Совхозное — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Совхозное — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Совхозное — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Совхозное — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Совхозное — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Совхозное — село в Холмском районе Сахалинской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Совхозное — село в Красноперекопском районе.
 Совхозное — село в Симферопольском районе.

См. также